Hokejový turnaj v rámci Asijských zimních her 2007 se konal od 26. ledna do 3. února 2007 na stadionech Changchun Fuao Ice Hockey Rink (muži) a Jilin Provincial Skating Rink (ženy) v Čchang-čchunu v provincii Ťi-lin v ČLR. Turnaje mužů se zúčastnilo jedenáct týmů, které byly rozděleny do tří skupin po třech a jedné po dvou, kde se hrálo každý s každým. První týmy základních skupin postoupily do finálové skupiny, kde hrály každý s každým. Druhé týmy se střetly v play-off o páté až osmé místo a třetí týmy se střetly v play-off o deváté až jedenácté místo. Vítězství si připsali domácí hráči Japonska před hráči Kazachstánu, Jižní  Koreje a Číny. V ženách se účastnilo pět týmů, hrály v jedné skupině každý s každým a rozdělily si medaile v pořadí Kazachstán, Japonsko a Číny.

Výsledky a tabulky

Muži

Základní skupiny

Semifinále

Finálová skupina a zápasy o umístění

Ženy

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky
 Kazachstán porazil Thajsko 52:1

Asijské zimní hry 2007
Lední hokej na asijských zimních hrách
Lední hokej v roce 2007
Lední hokej v Číně
Sport v Čchang-čchunu